Het WTA-tennistoernooi van Porto (officieel Porto Open) van 2002 vond plaats van 1 tot en met 7 april 2002 in de Portugese havenstad Porto. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Arantxa Sánchez Vicario was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Ángeles Montolio uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Spaanse Magüi Serna in drie sets. Serna was ook al een jaar eerder hier verliezend finaliste. Montolio wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Porto op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde, en laatste, WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kristie Boogert strandde al in de eerste ronde. Zij was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters María José Martínez Sánchez en Anabel Medina Garrigues had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Martínez Sánchez speelde samen met de Hongaarse Zsófia Gubacsi – zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Irina Seljoetina won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Kristie Boogert en Magüi Serna in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Zimbabwaanse Black had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Kazachse Seljoetina twee.

Behalve finaliste Kristie Boogert was er nog een tweede Nederlandse deelneemster: Anousjka van Exel vormde samen met Française Émilie Loit het derde reekshoofd – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Porto 2002
Porto